Ю́рий Алексе́евич Весело́вский (, Москва — 11 апреля 1919, там же) — русский поэт,  и критик, сын историка литературы Алексея Николаевича Веселовского. В критических и историко-литературных работах применял культурно-исторический метод.

Биография
Юрий Веселовский учился в Лазаревском институте восточных языков в городе Москве, где прошёл гимназический курс; окончил . В период учения в университете в апреле 1894 года был членом учредителем «Кружка любителей западноевропейской литературы» вместе с Фриче В. М., Курсинским А. А., Шулятиковым В. М., Бальмонтом К. Д., Коганом П. С., Самыгиным М. В. (Марком Криницким). Преподавал в женских гимназиях Москвы. Был членом Союза русских писателей, секретарём Общества любителей российской словесности и др.

Сотрудничал в «Вестнике Европы», «Русской мысли», «Научном слове», «Вестнике воспитания», «Русских ведомостях» и многих других; много переводил, главным образом с французского. Писал статьи для Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, в частности о французской писательнице графине Аделаиде-Марии-Эмилии Сузе. Перевёл со шведского исторические драмы А. Стриндберга и роман Гейерстама «Власть женщины». Он является также автором педагогической книги «Трагедия детской души» (1908), и критико-биографических очерков о Я. Б. Княжнине и Н. И. Новикове (1918).

Веселовский стал одним из первых популяризаторов армянской литературы в России. В частности, он автор первой русской монографии об армянском поэте Смбате Шах-Азизе (1902). В 1906 году вышли его «Очерки армянской литературы и жизни». Веселовский издавал и редактировал переводные сборники «Армянские беллетристы» (проза) и «Армянская муза» (поэзия), вышедшие соответственно в 1893 и 1907 годах.

Умер в 1919 году. Похоронен на Введенском кладбище (5 уч.).

Произведения 
 Стихотворные переводы — Гейне. Армянские поэты. Ибсен. — 1898
 Очерки армянской литературы и жизни. — Армавир. 1906.
 Армянская муза. 1907.
 Трагедия детской души. — М. 1908
 Литературные очерки. тт. I—II. — М. 1910
 Этюды по русской и иностранной литературе. тт. I—II. изд. «Звезда».

Литература 
 
 Некролог Веселовского, написанный В. Саводником в «Научных известиях», сб. 2, Гиз. 1922.
 Словарь членов Общества любителей российской словесности при Московском университете. — М. 1911 (автобиографические сведения и подробная библиография).
 Русские писатели, 1800—1917 : Биографический словарь. Москва, 1989. Т. 1. С. 436—437.

Источники

Примечания

Ссылки 
 Страдающие дети (из мира ужасов турецко-армянской действительности) - статья Веселовского в журнале «Армянский Вестник», № 39-40, 41-42. 1917 г.
 Сочинения Веселовского на сайте Lib.ru: Классика

Выпускники историко-филологического факультета Московского университета
Выпускники Лазаревского института
Авторы Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона
Авторы Энциклопедического словаря Гранат
Похороненные на Введенском кладбище